

События 
 Поппон, маркграф Тюрингской марки, низложен королём Арнульфом
 Арнульф Каринтийский, король Германии, вторгается в Великую Моравию в союзе с венграми
 Апрель 892. Герцог Гвидо Сполетский коронован как император Священной Римской империи.
 Альфред Великий, король Англии, объявляет всеобщее ополчение для борьбы против датчан.
 Новый халиф аль-Мутадид переносит столицу халифата из Самарры в Багдад.
 Столица Государства Саманидов перенесена из Самарканда в Бухару.

Родились 
 Матильда Рингельгеймская, жена Генриха I Птицелова
 аль-Баладури, арабский историк
 Саадия Гаон, раввин из Египта

Скончались 
 Абу Иса ат-Тирмизи — составитель хадисов
 29 августа — Феодора Солунская
 ал-Балазури, арабский историк и географ.

Примечания

См. также